2. Feldhockey-Bundesliga 2016/17 steht für:

 2. Feldhockey-Bundesliga 2016/17 (Damen)
 2. Feldhockey-Bundesliga 2016/17 (Herren)